Sundsvall (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Sundsvall (stad), de hoofdstad van deze gemeente.